Giovanni Volpi ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Volpi (* 1938), italienischer Automobilrennstallbesitzer
 Giovanni Antonio Volpi (1686–1766), italienischer Verleger und Philologe
 Giovanni Pietro Volpi (1585–1636), italienischer Geistlicher und Bischof von Novara